Zonda – vento
 Zonda – serie della Pagani Automobili
 Dipartimento di Zonda – dipartimento dell'Argentina